Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Hůlka – czeski aktor i śpiewak
 Josef Antonín Hůlka – rzymskokatolicki duchowny